

Aziende 
 NHIndustries – azienda aeronautica multinazionale

Codici 
 nhi – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl di Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla